Mécatina est un terme dérivé du montagnais makatinau (« c'est une grosse montagne »), en usage en français depuis le .

Entités géographiques
Le terme Mécatina se retrouve dans plusieurs toponymes de la région de la Côte-Nord au Québec (Canada) pour désigner des îles, des archipels, des rivières, des lacs, des montagnes, des municipalités et des territoires.  On trouve notamment les collines de Mécatina, l'île du Gros Mécatina, l'archipel du Gros Mécatina, la rivière du Gros Mécatina, le lac du Gros Mécatina, la municipalité de Gros-Mécatina située en Basse-Côte-Nord, l'île du Petit Mécatina, l'archipel du Petit Mécatina, la rivière du Petit Mécatina, le territoire non organisé de Petit-Mécatina situé dans la municipalité régionale de comté de la Minganie, le canton de l'Archipel-du-Gros-Mécatina et le refuge d'oiseaux de Gros Mécatina.

Histoire
En 1694, Louis Jolliet appliquait le diminutif montagnais mecatinachis à l'île du Petit Mécatina.  En 1739, une concession fut accordée à Jean-Baptiste Pommereau au Gros Mécatina.  Le poste de traite de Petit-Mécatina a été fondé en 1740 sur l'île du Petit Mécatina.  À l'origine, les mots « petit » et « gros » s'appliquaient aux postes de traite plutôt qu'aux entités géographiques.

Notes et références

Côte-Nord